Osso-Messa (auch Ossomessa oder Ossomeca) bezeichnet:

 einen Ort im Suco Abo, Osttimor, siehe Abo (Quelicai)
 eine Aldeia im Suco Bualale, Osttimor, siehe Bualale